insnijding, doorsnijding of verdeling.

 coupure (waterbouwkunde), onderbreking in een waterkering
 coupure (waardepapier), grootte waarin waardepapieren (bankbiljetten, aandelen, obligaties) worden uitgegeven
zie ook: denominatie (numismatiek), door de uitgever vastgestelde waarde van een betaalmiddel
 coupure (cultureel)
 coupure (muziek), deel van een compositie dat niet gespeeld hoeft te worden

België 
Coupure (Brugge), gegraven verbindingskanaal tussen het kanaal Brugge-Oostende en de Gentse Vaart
Coupure (straat in Brugge), langs het kanaal
Coupure (Gent), gegraven nevenloop van de Schelde

Zie ook 

 couperen, het verwijderen van een lichaamsdeel bij een dier
 grande coupure, plotselinge verandering van de fauna van Europa, 33,5 miljoen jaar geleden